Modrý pták může být:

Modrý pták (divadelní hra) – divadelní hra Maurice Maeterlincka
Modrý pták (film, 1940) – americký film z roku 1940
Modrý pták (film, 1970) – sovětský animovaný film z roku 1970
Modrý pták (film, 1976) – první americko-sovětský film z roku 1976 režiséra George Cukora
Modrý pták (film, 1993) – český televizní film z roku 1993

Související články
The Blue Bird (film, 1910) – němý film, hrají Pauline Gilmer a Olive Walter 
The Blue Bird (film, 1918) – němý film, režie Maurice Tourneur